Robert Thomas (director) (1927-1989), director francès
 Robert Thomas (ciclista) (1912-2008), ciclista estatunidenc
 Robert Thomas-Pattinson (1986-), actor anglès